Dolinka heißen folgende Orte:

 Dolinka (Qaraghandy), Siedlung städtischen Typs in Kasachstan, Region Qaraghandy
 Dolinka (Qostanai), Dorf in Kasachstan, Region Qostanai (Gebiet)
 Dolinka (Slowakei), Gemeinde in der Südslowakei, Okres Veľký Krtíš
 Dolinka (Przechlewo), Siedlung in der polnischen Gemeinde Przechlewo
 Dolinka (Sibirien), Siedlung in der russischen Region Altai
 eine Ansiedlung in der Gemarkung der Gemeinde Litava, Slowakei
 ein Teil der Gemeinde Ratkovské Bystré in der Slowakei

Dolinka heißen folgende Flüsse:
 die Dolinka (Hron), Nebenfluss des Hron
 die Dolinka (Turiec), Nebenfluss des Turiec (Waag)

Siehe auch:
 Dolynka